Верхняя Губа́ха — топоним в России.

 Верхняя Губаха (Старая Губа́ха) — микрорайон в городе Губахи Пермского края, до 1941 года посёлок Кизеловского горсовета Мо́лотовской области.
 Верхняя Губаха — остановочный пункт (ранее станция) Свердловской железной дороги на линии Няр — Чусовская. ЕСР код станции: 767914